Lorenzo Ventavoli (1881-?) – politico italiano
 Lorenzo Ventavoli (1932) – saggista, critico cinematografico e storico del cinema italiano
 Bruno Ventavoli – giornalista, scrittore e saggista italiano
 Veronica Ventavoli – cantante italiana